«Гололедица» — российский короткометражный мультфильм 1993 года. По стихотворению Валентина Берестова.

Второй из трёх сюжетов мультипликационного альманаха «Весёлая карусель» № 25.

Сюжет 
Мультфильм про то, как в городе наступила гололедица и все жители были этим недовольны, а радовался этому событию только весёлый клоун, которому нравилось падать.

Съёмочная группа

Литература 
 Детская литература: Библиографический указатель, изд. Детская Литература, 1976 год.

Примечания

Ссылки 
 

Рисованные мультфильмы России 1993 года
Короткометражные мультфильмы России 1990-х годов
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Весёлая карусель